Куликовская поселковая община () — общины на Украине.

 Куликовская поселковая община — община во Львовской области
 Куликовская поселковая община — община в Черниговской области